Stany Zjednoczone Ameryki – państwo w Ameryce Północnej
 Meksykańskie Stany Zjednoczone (Meksyk) – państwo w Ameryce Środkowej

 Republika Stanów Zjednoczonych Brazylii – oficjalna nazwa Brazylii w latach 1889–1968
 Stany Zjednoczone Indonezji – oficjalna nazwa Indonezji w latach 1949–1950
 Stany Zjednoczone Kolumbii – oficjalna nazwa Kolumbii w latach 1863–1886
 Stany Zjednoczone Polski – koncepcja polityczna z 1917
 Stany Zjednoczone Wenezueli – oficjalna nazwa Wenezueli w latach 1864–1953
 Stany Zjednoczone Wysp Jońskich – państwo (częściowy protektorat brytyjski) istniejące na Wyspach Jońskich w latach 1815–1864

 Stany Zjednoczone Europy – koncepcja polityczna